Мужиково — название населённых пунктов в России:

 Мужиково — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Мужиково — деревня в Новосильском районе Орловской области.
 Мужиково — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Мужиково — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.